Andréi o Andrey pueden referirse a:

 Andréi Belianinov, empresario y política ruso.
Andréi Gromyko, dirigente soviético.
 Andréi Kolmogórov, matemático ruso.
 Andréi Konchalovski, cineasta ruso.
 Andriy Medvédev, tenista ucraniano.
 Andrei Pavel, tenista rumano.
 Andréi Tarkovski, cineasta ruso.

Nombres rusos
Nombres rumanos
Nombres masculinos